Le Peuple français, quotidien français (1869-1871) ;
 Le Peuple français, quotidien français (1893-1910) ;
 Le Peuple français, revue d'histoire populaire, trimestriel français (1971-1980).